Topònims:
 Costa Rica:
 San José (Costa Rica), capital de Costa Rica
 Província de San José, subdivisió administrativa de Costa Rica
 Espanya:
 San José, municipi andalús de la província d'Almeria
 Belmonte de San José, municipi aragonès de la província de Terol
 San José del Valle, municipi andalús de la província de Cadis
 San José (Saragossa), districte de Saragossa (Espanya), format pel barri de San José
 Castell de San José
 Estats Units:
 San José (Califòrnia), ciutat de l'estat de Califòrnia
 San Jose (Illinois), població de l'estat d'Illinois
 South San Jose Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Filipines:
 San Jose (Antique), municipi i capital de la província d'Antique (Visayas Occidentals), a l'illa de Panay
 San Jose (Batangas), municipi de la província de Batangas (CALABARZON), a l'illa de Luzon
 San Jose (Camarines Sud), municipi de la província de Camarines Sud (Regió de Bicol), a l'illa de Luzon
 San Jose (Mindoro Occidental), municipi de la província de Mindoro Occidental (MIMAROPA), a l'illa de Mindoro
 San Jose (Negros Oriental), municipi de la província de Negros Oriental (Visayas Centrals), a l'illa de Negros
 San Jose (Nueva Ecija), ciutat de la província de Nueva Ecija (Luzon Central), a l'illa de Luzon
 San Jose (Romblon), municipi de la província de Romblon (MIMAROPA), a l'illa de Carabao
 San Jose (Samar Septentrional), municipi de la província de Samar Septentrional (Visayas Orientals), a l'illa de Samar
 San Jose (Surigao del Nord), municipi de la província de Surigao del Nord (Caraga), a l'illa de Dinagat
 San Jose (Tarlac), municipi de la província de Tarlac (Luzon Central), a l'illa de Luzon
 San Jose de Buan, municipi de la província de Samar (Visayas Orientals), a l'illa de Samar
 San Jose del Monte, ciutat de la província de Bulacan (Luzon Central), a l'illa de Luzon
 Uruguai:
 San José de Carrasco, balneari del departament de Canelones
 San José de Mayo, ciutat i la capital del departament de San José
 Bisbat de San José de Mayo, demarcació eclesiàstica de l'Uruguai sufragània de l'arquebisbat metropolità de Montevideo
 Departament de San José, departament al sud de l'Uruguai
 Costa de San José, entitat de població del departament de Flores
 Villa San José, població del departament de Canelones
 Biografies:
 Mikel San José (Villalba, Navarra, 1989) futbolista espanyol
 Pedro de San José Betancur (Vilaflor, Tenerife, 1626 - Antigua Guatemala, 1667), missioner a Guatemala i fundador de l'Orde de la Mare de Déu de Betlem
 Petra de San José, beata espanyola
 Samuel San José Fernández (Santander, 1984), futbolista càntabre que ocupa la posició de defensa 
 Julio César San José Minguela (Valladolid, 1969), futbolista castellà 
 Trifón Gómez San José (Zaratán, 1889 - ciutat de Mèxic, 1955), polític i sindicalista socialista espanyol
 Esports: 
 San Jose Earthquakes, club de futbol professional de la ciutat de San José, Califòrnia
 San Jose Sharks, equip d'hoquei sobre gel de la ciutat de San José (Califòrnia) 
 Club San José, club de futbol bolivià de la ciutat d'Oruro
 Torneig de San José, torneig de tennis que es disputa sobre pista dura a San José, Califòrnia
 Miscel·lània:
 Batalla de San José, batalla de la guerra de la independència de l'Uruguai (25/4/1811)
 San José Chinantequilla, poble indígena de Mèxic que pertany a la família lingüística mixe-zoque (mikse)
 Galió San José, galió espanyol que va naufragar a les costes de Colòmbia l'any 1708